Нисте:

 Нисте — коммуна в Германии.
 Нисте — река в Германии.